Die Volleyball-Saison 2011/12 im CEV-Pokal begann mit der ersten Runde am 18. Oktober 2011 und endete mit dem Finale am 31. März 2012.

Teilnehmer

Modus 
Von der ersten Runde bis zum Viertelfinale spielten die Mannschaften im K.-o.-System. In jeder Runde gab es Hin- und Rückspiele. Die Verlierer der ersten Runde spielten im Challenge Cup weiter. Die vier Sieger des Viertelfinales spielten zusammen mit den Gruppendritten aus der Champions League eine „Challenge Round“. Die Sieger dieser Runde qualifizierten sich für das Halbfinale.

Spielplan

Erste Runde bis Viertelfinale

Challenge Round bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2011 Manner
Volleyballsaison 2011/12
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften